Тимокский корпус () — корпус Югославских войск на родине, участвовавший в Народно-освободительной войне Югославии на стороне движения четников. Насчитывал 2 тысячи человек на 1943 год. Контролировал города Неготин, Бор, Болевац и Заечар. Командир — капитан (позже майор) Люба «Патак» Йованович.

Командование 
 Начальник штаба: майор Бора Милосавлевич
 Помощник командира: капитан Миле Йованович
 Председатель Военного суда: поручик Драги Радойкович 
 Врачи корпуса: доктор Божа Милич, доктор Драголюб Радакович

Бригады 
 1-я Неготинская (капетан Неделько Попович)
 2-я Неготинская
 1-я Болевацкая (поручик Радомир «Кент» Петрович)
 1-й батальон (подпоручик Драгомир «Дангич» Ерцеговчич)
 2-й батальон (подпоручик Мирко Лупшич)
 3-й батальон (подпоручик ВВС Манасиевич)
 4-й батальон (подпоручик Зале)
 2-я Болевацкая (подпоручик ВВС Петар Владанович)
 1-я Борская
 2-я Борская
 1-я Заечарская (капитан Леонид Петрович, поручик Ратко Бонджулович)
 2-я Заечарская

Ссылки 
 Формација Југословенске војске крајем 1943. године 

Югославские войска на родине
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году